Un terme anglais qui désigne une pièce utilisée pour le développement photographique argentique. Voir aussi chambre noire

Cinéma et télévision 
Darkroom est une série télévisée américaine créée par Richard Levinson et William Link, diffusée en 1981 et 1982.
Darkroom est un film américain réalisé par Terrence O'Hara et Nico Mastorakis, sorti en 1989.  
Darkroom est un téléfilm canadien réalisé par Bruce McDonald, en 2007.
Darkroom est un film américain réalisé par Joshua Tai Taeoalii, sorti en 2008.
Darkroom est une musique créée par lil venom en 2021

Autres 
 Une darkroom, également appelée backroom est une salle présente dans certains bars ou saunas gays.
 DarkRoom est aussi le nom de l'épisode 4 du jeu Life is Strange, un jeu d'aventure.